Бессараба Леонид Павлович () — украинский художник-живописец, педагог. Член Национального союза художников Украины с 1983 года. Заслуженный художник Украины (2008).

Биография 
Родился 29 июля 1935 в деревне Новая Гребля Калиновского района Винницкой области. Благородная природа подольской земли, любительские предпочтения отца и матери (отец часто рисовал акварелью, карандашами родные пейзажи, а мать прекрасно шила вышиванки) повлекло к тому, что ещё будучи маленьким мальчиком проявилась тяга к искусству. А потом после окончания семи классов общеобразовательной школы, была Государственная художественная средняя школа им. Тараса Шевченко в Киеве.

В 1965 году окончил Киевский художественный институт (теперь НАОИА — Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры). Учился у таких художников как Трохименко Карп Демьянович, Яблонская Татьяна Ниловна, Пламеницкий Анатолий Александрович.

После окончания института по приглашению ректора Хмельницкого педагогического училища (теперь ХГПА — Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия) становится преподавателем изобразительного искусства.

В 1968 году переходит на должность ассистента кафедры инженерной графики Хмельницкого технологического института бытового обслуживания (теперь ХНУ — Хмельницкий национальный университет).

С 1969 года работает в Хмельницких художественно-производственных мастерских Художественного фонда СССР. Принимает активное участие в развитии изобразительного искусства подольского края как член художественного совета, а затем и председатель художественного совета.

С 1977 по 1985 занимал должность главного художника Хмельницких художественно-производственных мастерских Художественного фонда СССР.

Творческая деятельность 
Активный участник областных, республиканских и международных выставок с 1965 года.

Творческое достояние Леонид Павловича хранится во многочисленных музеях и частных коллекциях мира.

 Серии жанровой живописи:
 «В жизни» (1967)
 «Первый урок» (1968)
 «Хлеб соль урожая» (1969)
 «Материнство» (1979)
 «На границе» (1978)
 «На заставе» (1978)
 «Без права на ошибку» (1982)
 «Проскуров освобожден!» (1985)
 пейзажи
 «Перед грозой» (1969)
 «Весна» (1978)
 «Осень в Карпатах» (1978)
 «Летний день» (1981)
 «Карпаты» (1988)
 «Зимой» (1990)
 «Серый день в Каменец — Подольском» (1997)
 «Андреевская церковь» (2004)
 «Причал» (2014)
 натюрморты
 «Натюрморт с рыбой» (1970)
 «Гладиолусы» (1985)
 «Маки» (1993)
 «Пионы» (1994)
 «Хризантемы» (2001)

Звания и награды 
2001 — Лауреат премии им. В.Розвадовского

2008 — Заслуженный художник Украины

Литература 
 Довідник Національної Спілки художників України — К., 2005. — С. 481.
 Енциклопедія сучасної України. Т. 2. — К., 2003. — С. 548—549.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20190207072338/http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39554
 https://web.archive.org/web/20190207014912/http://odb.km.ua/?dep=1&dep_up=563&dep_cur=442
 https://www.president.gov.ua/documents/7262008-7857

Художники Украины
Члены Союза художников СССР
Члены Национального союза художников Украины
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Художники СССР